Далу может означать:

Французскую фамилию:
 Далу, Жюль (1838—1902) — французский скульптор

Другое:
 Далу — коммуна во Франции.
 Далу — титул в государстве усуней.